Spīn Bōldak är ett distrikt i Afghanistan.   Det ligger i provinsen Kandahar, i den centrala delen av landet,  kilometer sydväst om huvudstaden Kabul.

Trakten runt Spīn Bōldak är ofruktbar med lite eller ingen växtlighet. Runt Spīn Bōldak är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  I trakten råder ett hett ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juni, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är mars, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Kandahar (provins)